Cobre (spanisch: Kupfer) steht für:
Cobre, Ort in Spanien
Rio Cobre, Fluss
Barranca del Cobre, Tal in Mexiko 
Siehe auch
El Cobre